A 2008. évi nyári olimpiai játékokon az úszás női 200 méteres mellúszás  versenyszámát  augusztus 13. és 15. között tartották Pekingi Nemzeti Vízi Központban.

A kvalifikációs idő (A-szint) 2:28,21 és (B-szint) 2:33,40 volt.

Rekordok
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új rekord született:

Eredmények 
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Előfutam 
Az összesített eredmények alapján a legjobb időeredménnyel rendelkező 16 úszó jutott az elődöntőbe.

Elődöntő
Az összesített eredmények alapján a legjobb időeredménnyel rendelkező 8 úszó jutott a döntőbe.

Döntő

Források 
 

NM200